В'єль-Ор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Тулузи, 50 км на південний схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 331,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 В'єль-Ор на сайті французького Національного інституту географії
 В'єль-Ор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єль-Ор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єль-Ор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єль-Ор на сайті Mapquest

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї